Чемпіонат 1888-89 — перший сезон в історії Футбольної ліги в Англії.

Огляд 
У ньому взяли участь 12 команд, які провели по два матчі між собою. Змагання проходили з 8 вересня 1888 року до 20 квітня 1889 року. Перший матч був зіграний між «Вест-Бромвіч Альбіоном» та «Сток Сіті» (підсумковий рахунок 2:0). «Престон Норт-Енд» не програв жодного матчу і став першим чемпіоном Англії. 30 березня 1889 року «Престон Норт-Енд» став володарем Кубка Англії.

Турнірна таблиця

Результати матчів

Найкращі бомбардири 
21 — Джон Гудолл («Престон»)
18 — Джиммі Росс («Престон»), Альберт Аллен («Астон Вілла»)
16 — Джек Саутворт («Блекберн»)
14 — Томмі Грін («Астон Вілла»)
13 — Гаррі Вуд («Вулвергемптон»), Джеймс Броган («Болтон»)

Примітки

Посилання 
 Футбольна ліга 1888-89 на сайті RSSSF.com 
 Найкращі бомбардири на сайті free-elements.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга